Roeb ist der Familienname folgender Personen:

 Thomas Roeb (* 1964), deutscher Autor, Unternehmensberater, Handelsexperte und Hochschullehrer
 Yvonne Roeb (* 1976), deutsche Bildhauerin, Zeichnerin, Videokünstlerin und Collagistin